Q7 ou Q07 peut faire référence à :
 Audi Q7, une voiture du constructeur allemand Audi ;
 Autres malformations congénitales du système nerveux (Q07), d’après la classification internationale des maladies ;
 Farfadet (Q7), un sous-marin de la marine nationale française ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres